Гросул () — молдавская фамилия, распространённая главным образом в Молдавии и на Украине.

Известные носители 
 Гросул, Владислав Якимович (1939—2022) — советский и российский историк, сын Я. С. Гросула.
 Гросул, Иван Тимофеевич (1920—1972) — майор, Герой Советского Союза (1943).
 Гросул, Юрий Исаакович (1947—2010) — генерал-майор МВД СССР, приднестровский государственный деятель, родоначальник внешнеполитических ведомств ПМР, министр внутренних дел ПМР.
 Гросул, Яким Сергеевич (1912—1976) — советский историк, член-корреспондент АН СССР (1966).